Germán Manuel Loza Domínguez (Mexicali, Baja California, México; 24 de abril de 1985), más conocido como su nombre artístico Larry Donas, es un cantante mexicano de música banda sinaloense. Ganó popularidad en el año 2013 con un video de él cantando una parodia de la canción "Loco de amor" de Sergio Vega "El Shaka", titulado "El donero loco de amor" Firmó un contrato con el sello discográfico Universal Music, lanzando el 19 de noviembre del año 2013 su primer álbum titulado "El Donero".

Controversias

En fechas recientes Larry Donas apareció en un podcast del también mexicalense Gusgri confesando los fraudes de los que fue víctima, así como algunas otras cosas que la mayoría del público general desconoce.

Carrera y datos curiosos 

Si bien Germán Loza "Larry Donas", no tenía contemplado hacerlo de manera profesional o con fines de lucro, sus primeras apariciones en internet datan a mediados del año 2010, justo días después del terremoto de 7.2 grados que azotó la ciudad de Mexicali y su valle (ejidos), interpretando a capela un corrido en alusión al siniestro. Dicho corrido sería después grabado de manera profesional y con música Banda de fondo bajo un sello discográfico y lanzado en su primer y único álbum musical hasta el día de hoy. Desde a mediados del 2010, hasta septiembre del año 2013, "Larry Donas" contaba con una popularidad media en YouTube a nivel local y regional, siendo sus videos subidos por usuarios amateur de dicha plataforma. Dichos videos filmaban a Loza interpretando canciones de género regional mexicano a capela mientras atendía su trabajo como vendedor ambulante de donas en Mexicali, así como algunas ocasiones especiales en las que pasaba momentos divertidos con los usuarios de YouTube que lo filmaban. El inicio formal de su carrera, o mejor dicho, su catapulta hacia la fama, sucedió el día 13 de septiembre del año 2013, cuando el programa matutino mexicano de espectáculos "Hoy", conducido en aquella época por Raúl Araiza, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Jorge Van Rankin, Héctor Sandarti, entre otros, lo invita formalmente a entrevistarlo en vivo a nivel nacional, ya que uno de sus vídeos logró desatar furor en las redes sociales, generando trending topic. En dicho programa Larry cuenta un poco de su historia personal, así como la razón por la que había vídeos de él en YouTube, e interpretando las canciones icónicas de su personaje. Grupo Televisa decide impulsarlo en su nueva Carrera musical, así como varios programas de la misma cadena continuaban haciendo entrevistas sobre su persona, inclusive cadenas televisivas en Estados Unidos lo entrevistaron.

Referencias 

Nacidos en Mexicali
Cantantes masculinos de México
Cantantes de Baja California